Контроль:

 Контроль — одна из основных функций системы управления.

Книга 
 «Контроль» — роман Виктора Суворова, 1981—1994 годы, — часть трилогии, наряду с «Выбор» и «Змееед».

Фильм 
 «Контроль» — триллер, Венгрия, 2003 год. Режиссёр — Нимрод Антал.
 «Контроль» () — криминальная драма, США, 2004 год. Режиссёр — Тим Хантер.
 «Контроль» () — художественно-биографический фильм о жизни рок-музыканта Иэна Кёртиса, Великобритания, 2007 год. Режиссёр — Антон Корбейн.

См. также 
 Контрольная
 Ctrl